Koninklijke Philips
De Nederlandse verkooporganisatie van Philips, lange tijd gehuisvest in het gelijknamige gebouw
Philips Nederland (gebouw)